Real kan avse:

 Real – valuta i Brasilien
 Real – en typkaraktär som introducerades i mitten av 1700-talet, se övergångsform
 REAL (album) – L'Arc~En~Ciels åttonde album
 Real (spansk valuta) – tidigare spansk valuta
 Real (stormarknad) – tysk livsmedelskedja (ingår i SCP Group)
 real- –  ett prefix i svenska
 Real Madrid – en spansk fotbollsklubb
 Real Networks – ett amerikanskt företag som bland annat tillhandahåller mediaspelaren Realplayer
 Real Sociedad – en spansk fotbollsklubb
 Norra Real – en skola
 Vasa Real – en skola
 Östra Real – en skola

Geografi

Frankrike 

 Réal, Pyrénées-Orientales, kommun, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Spanien 

 Real (kommun i Spanien), Valencia, Província de València,